Sint-Rectrudiskerk (Woesten) - kerk in Woesten, België
 Sint-Rectrudiskerk (Boiry-Sainte-Rictrude) - kerk in Boiry-Sainte-Rictrude, Frankrijk
 Sint-Rectrudiskerk (Marchiennes) - kerk in Marchiennes, Frankrijk
 Sint-Rectrudiskerk (Ronchin) - kerk in Ronchin, Frankrijk
 Sint-Rectrudiskerk (Waziers) - kerk in Waziers, Frankrijk